Бельвиль (), либо Белвилл (, а также ) :

Топоним

Канада 
 Белвилл — в провинции Онтарио.

США 
 Белвилл — в штате Арканзас.
 Белвилл — в штате Иллинойс.
  — в штате Нью-Джерси.
  — статистически обособленная местность в штате Нью-Йорк.
 Белвилл — в штате Техас.

Франция 
 Бельвиль — парижский квартал в 20-м округе.
 Станция  парижского метро в одноимённом квартале.
 Бельвиль — в департаменте Мёрт и Мозель.
  — в департаменте Рона.
  — в департаменте Дё-Севр.
 Бельвиль-сюр-Луар — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Бельвиль-э-Шатийон-сюр-Бар — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.

ЮАР 
 Беллвилл (ЮАР)

Фамилии 
 Лор Бельвиль (Laure Belleville) — Мисс-Франс в 1996 г.
 Жанна де Бельвиль (Jeanne de Belleville) (ок. 1300—1359) — француженка-корсар.
  (1823—1896) — французский механик, изобретатель, промышленник,  в 1850 году запатентовал паровой котёл своей конструкции.
 Анри Лёгран по прозвищу Бельвиль (Henri Legrand, dit Belleville, dit Turlupin) (1587—1637) — французский актёр.
 Бельвиль, Рут (1854—1943) — женщина-предприниматель из Лондона, продававшая своим клиентам время.

Мультипликация 
 «Трио из Бельвилля» — полнометражный мультфильм Сильвена Шомэ (Sylvain Chomet), 2003.

Другое 
 Бельвиль Буллз — молодёжный канадский хоккейный клуб из города Бельвиль, Онтарио (Канада).